Сельское поселение Малодубенское —  упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения в Орехово-Зуевском районе Московской области России. 1 января 2018 года его территория вошла в городской округ Орехово-Зуево.

Общие сведения 
Образовано в ходе муниципальной реформы, в соответствии с Законом Московской области от 28.02.2005 года  «О статусе и границах Орехово-Зуевского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований».

Административный центр — деревня Малая Дубна.

Глава сельского поселения — Симаков Альберт Алексеевич. Адрес администрации: 142631, Московская область, Орехово-Зуевский район, деревня Малая Дубна, улица Центральная, дом 46.

География 
Расположено в северной части района. На юго-востоке граничит с сельским поселением Верейским, на юге — с городским округом Орехово-Зуево и сельским поселением Демиховским, на западе — с сельским поселением Кузнецовским Павлово-Посадского района и городским округом Электрогорск, на севере и востоке — с Петушинским районом Владимирской области. Площадь территории сельского поселения — .

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 12 населённых пунктов упразднённой административно-территориальной единицы — Малодубенского сельского округа:

Примечания 

Сельское поселение Малодубенское